Wireframe o wire-frame puede referirse a:

 Wire-frame model, un modelo visual de un objeto tridimensional en computación gráfica.
 Website wireframe, una guía visual usada en diseño web.